Wyspa doktora Moreau (powieść)
 Wyspa doktora Moreau (film 1932)
 Wyspa doktora Moreau (film 1977)
 Wyspa doktora Moreau (film 1996)